Aldin ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Aldin (1870–1935), britischer Illustrator und Maler
 Mary Katherine Aldin (* 1962), US-amerikanische Blueshistorikerin, Radiomoderatorin, Musikproduzentin und Autorin